Шухт:
 Шухт, Александр Иванович (1818—1878) — российский генерал-майор.
 Шухт, Аполлон Александрович (1860—1933) — российский революционер.
 Шухт, Юлия Аполлоновна (1896—1980) — сотрудница ОГПУ, дочь Аполлона Александровича Шухта, жена Антонио Грамши.